

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Łagowiec – wieś w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Trzciel
 Łagowiec – osada leśna wsi Łagowiec w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Trzciel